Veliko Brdo (Makarska), prigradski dio Makarske
 Veliko Brdo (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija